Обри Кейт (, род. 7 ноября 1992 года, , штат Невада, США) — американская транссексуальная порноактриса, лауреатка премий AVN Awards, XBIZ Award и ряда других.

Биография 
Родилась в Лас-Вегасе, штат Невада, в ноябре 1992 года. В возрасте 17 лет начала гормональный процесс.

В июле 2013 года, в возрасте 20 лет, начинает карьеру в индустрии для взрослых. Первая сцена была для веб-портала Shemalestrokers.

Сотрудничала с такими студиями, как Evil Angel, Mile High, Kink, Gender X, Third World Media, Transsensual, Devil's Films и Pure Play Media.

На 2020 год снялась в 202 фильмах.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Трансгендерные порноактрисы